«Армия» (, рикугун; ) — чёрно-белый фильм-драма, поставленный режиссёром Кэйсукэ Киноситой, и вышедший на экраны в 1944 году. Кинолента является экранизацией романа , впервые напечатанного на страницах издания «Асахи Симбун». Изначально планировавшийся как агитационный фильм в поддержку военных действий милитаристской Японии и снятый по заказу военного ведомства, рассказывает историю трёх поколений одной семьи, посылавшей своих сыновей на фронт в эпоху Мэйдзи (1867-1912), в годы русско-японской и второй мировой войн. Однако финал, где на первый план всё же выходят страдания матери, омрачая патриотический пафос, вызвал недовольство властей, и до конца войны режиссёр был лишён возможности снимать.

Сюжет 
История начинается с показа предков главного героя фильма Томосукэ Такаги. Ещё во второй год Кэйо (1866) раненый вояка, остановившийся в их доме на перевязку, оставит семье Такаги в знак уважения собрание «Истории Великой Японии», которое будет храниться как реликвия и передаваться из поколения в поколение. Молодому Томосукэ, прошедшему сквозь бои русско-японской войны 1904 года и получившему ранение, его отцом будет внушаться почитание к императору, а также о священной обязанности каждого гражданина отдать долг родине, служа в армии. Пройдут годы и мы увидим, как Томосукэ воспитывает уже своего старшего сына Синтаро, прививая ему те же принципы и установки, на которых вырос он сам. Томосукэ и его жена Вака обеспокоены тем, что Синтаро будет слишком слаб, чтобы стать хорошим солдатом и прилагают все усилия к его как физическому, так и духовному воспитанию. Вследствие постоянных проповедей и наставлений от родителей, Синтаро растёт спортивным юношей и, достигнув призывного возраста, будет призван уже в 1930-х на китайский фронт. В бессловесной финальной сцене фильма убитая горем мать находит взглядом в колонне марширующих солдат своего сына и следит за ним, покуда тот не скрывается вдали.

В ролях 
 Тисю Рю — Томосукэ Такаги
 Кинуё Танака — Вака
 Кэн Мицуда — Томонодзё, сын
 Кадзумаса Хосино — Синтаро, сын
 Кэн Уэхара — Нисина
 Харуко Сугимура — Сэцу
 Син Сабури — капитан
 Сюдзи Сано — Канэко
 Эйдзиро Тоно — Сакураги
 Тосио Хосокава — Хаяси
 Ясуми Хара — Такэути
 Фудзио Нагахама — Фудзита

Премьеры 
  — 22 ноября 1944 года состоялась национальная премьера фильма в Токио
  — с 7 декабря 1944 года фильм демонстрировался в широком прокате по всей территории Японии.

О фильме 
Государственная власть милитаристской Японии хотела напомнить зрителям о русско-японской войне 1904 года и сделать это таким образом, чтобы подготовить общественность к неизбежному вооружённому конфликту с Советским Союзом. Киносита растрогал зрителей, показывая отчаяние матерей, у которых забирают сыновей, а такой подход едва ли соответствовал намерениям военного министерства.

Военные цензоры были недовольны финальными кадрами, потому что японские матери в фильмах не должны плакать, провожая солдата на фронт, по мнению властей как раз напротив — матери должны изображаться на экране гордыми и счастливыми, посылая своих сыновей на войну и не проявлять никакого расстройства по этому поводу. Обойти цензуру до выхода фильма на экран удалось только благодаря тому факту, что в сценарии эта «сцена без слов» была описана следующей строкой: «Мать видит сына на вокзале». Сыграла же сцена чисто кинематографическими приёмами — выразительным монтажом, вариациями движения камеры и потрясающей актёрской игрой Кинуё Танаки.

По сообщениям в послевоенной японской печати, офицеры Министерства внутренних дел и Отдела массовой информации имперской армии ворвались в кинокомпанию «Сётику» после премьеры фильма 22 ноября 1944 года, обвиняя режиссёра Киноситу в измене. Ему было запрещено ставить фильмы, и его следующая картина после этого будет сделана уже только после войны.

Критика фильма была самой противоречивой. Так например, один из самых известных японских кинокритиков  напишет: «…фильм фашистский по содержанию, несмотря на сентиментальное изображение солдатской матери», а американский исследователь японского кинематографа Дональд Ричи в адрес знаменитой финальной сцены плачущей матери выскажется как о «прискорбном и ненужном пятне в вообще-то прекрасном фильме».

Примечания

Литература 

Тадао Сато. «Кино Японии»: Перевод с английского — М., «Радуга», 1988. — С. 72-73. — 224 с. ISBN 5-05-002303-3.
 «Режиссёрская энциклопедия: Кино Азии, Африки, Австралии, Латинской Америки», НИИ киноискусства, Ветрова Т.Н. (отв.ред.), Материк -М., 2001, С. 55-56. ISBN 5-85646-053-7.
High, P.B. The Imperial Screen: Japanese Film Culture in the Fifteen Years' War, 1931–1945. University of Wisconsin Press, 2003. pp. 402–403. ISBN 9780299181345.
Jacoby Alexander A Critical Handbook of Japanese Film Directors. — Berkeley, California: Stone Bridge Press, 2008. — ISBN 978-1-933330-53-252295.
Richie, D. A Hundred Years of Japanese Film. Kodansha, 2012. pp. 93, 105. ISBN 9781568364391.

Ссылки 
  

Чёрно-белые фильмы 1940-х годов
Фильмы Японии 1944 года
Фильмы кинокомпании «Сётику»
Чёрно-белые фильмы Японии
Фильмы-драмы Японии
Пропагандистские фильмы Японии
Фильмы Кэйсукэ Киноситы
Экранизации романов Японии